Caverna (lat. „Höhle“) bezeichnet:

 in der Medizin einen krankhaften Hohlraum (deutsch Kaverne)
 Caverna (Spiel), Brettspiel von Uwe Rosenberg

Caverna ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Caverna (Arkansas)
 Caverna (Missouri)